Абросимова

 
 Абросимова (заимка)

См. также 
 Абросимова улица — упразднённая улица в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.